Tyler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 James C. Tyler
 Michael James Tyler